Hof kan avse:

 Hof – smeknamn och varumärke för danska ölet Carlsberg Pilsner, se Carlsberg
 HoF – en organisation för HBT-personer i totalförsvaret
 Hof, Saale – en stad i Bayern, Tyskland
 Hof, Westerwald – en kommun i Rheinland-Pfalz
 Hofs kommun – en tidigare kommun i Norge, sedan 2018 del av Holmestrands kommun
 Hof am Leithaberge – en ort och kommun i Niederösterreich, Österrike
 Hof bei Straden – en ort och kommun i Steiermark, Österrike
 Hof  – äldre tyska namnet på en ort i Tjeckien, se Dvorce u Bruntálu

Personer med efternamnet Hof eller Hoof

 Hans Hof (1922–2011), religionsfilosof och mystiker
 Jacob Otto Hoof (1768–1839), väckelsepräst
 Johan Hof (1645–1709), teolog
 Sven Hof (1703–1786), språkforskare
 Wim Hof (född 1959), nederländsk äventyrare och stuntman